Telphusa steht für 

 Thelphusa, eine antike Stadt
 Telphusa, eine Gattung der Palpenmotten
 Thelpusa, eine arkadische Nymphe der griechischen Mythologie